Couramment, la récurrence est le caractère répétitif d'un phénomène.
Cette notion peut avoir plusieurs significations en mathématiques :
 la définition par récurrence ;
 le raisonnement par récurrence est une méthode de démonstration de certains théorèmes ou propriétés mathématiques ;
 le théorème de récurrence dans les systèmes dynamiques ;
 la relation de récurrence dans les suites ;
 en statistique des événements naturels, la récurrence est appelée période de retour.